Válor eller Valor kan syfta på:

 Bell V-280 Valor –  ett tilltrotorflygplan som utvecklas av Bell och Lockheed Martin

Geografi

Spanien 

 Válor (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Válor (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar